Walnut Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Lake Township (Arkansas)
 Walnut Lake Township (Minnesota)